Територія Белізу поділяється на 6 округів ().

Примітки